Prangos fedtschenkci är en flockblommig växtart som först beskrevs av Olga Alexandrovna Fedtschenko, och fick sitt nu gällande namn av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Prangos fedtschenkci ingår i släktet Prangos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
fedtschenkci